Toledo EC (1984)
Toledo EC (2004)